Mennes ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Mennes (* 1967), flämischer Schriftsteller
 Wim Mennes (* 1977), belgischer Fußballspieler